Cojuangco ist der Familienname folgender Personen:

 Benigno Simeon „Noynoy“ Cojuangco Aquino III (* 1960), philippinischer Politiker, siehe Benigno Aquino III
 Corazon Cojuangco Aquino (1933–2009), philippinische Präsidentin, siehe Corazon Aquino
 Gilberto Eduardo Gerardo „Gilbert“/„Gibo“ Cojuangco Teodoro, Jr. (* 1964), philippinischer Politiker, siehe Gilberto Teodoro
 Mark Cojuangco (* 1957), philippinischer Politiker
 Mikaela Cojuangco-Jaworski (* 1974), philippinische Springreiterin und Schauspielerin